Clopton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Clopton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk